Iparana pode ser:

 Praia de Iparana
 Colônia Ecológica do Iparana, que fica no SESC Iparana

Desambiguação